Vamped – cortometraggio del 1923 diretto da Albert Herman (come Al Herman)
Vamped – cortometraggio del 2014 diretto da Matt S. Bell